Mussolina ima više značenja:
 Mussolina, Mantua
 Mussolina, Vicenza